Název Žiarsky potok má více vodních toků:

 Žiarsky potok (přítok Trnávky) – pravostranný přítok Trnávky na Slovensku v okrese Trebišov
 Žiarsky potok (přítok Tuhárskeho potoka) – pravostranný přítok Tuhárskeho potoka na Slovensku v okrese Lučenec
 Žiarsky potok (přítok Zolnice) – levostranný přítok Zolnice na Slovensku v okrese Banská Bystrica